Брусника:

 Брусника () — вид растений рода Вакциниум.
 Брусника — одно из русских названий рода Вакциниум. 

Компания
 Брусника — российская строительная компания

Техника
Р-155П «Брусника» — коротковолновый радиоприемник магистральной связи, выпускавшийся Омским приборостроительным заводом имени Н. Г. Козицкого.

См. также 
 Брусникин